Xopilapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xopilapa, Tehuipango, ort, Veracruz, 
 Xopilapa, Tenampa, ort, Veracruz,